Wolfshohl ist der Familienname von:
 Rolf Wolfshohl (* 1938), deutscher Radrennfahrer
 Rolf-Dieter Wolfshohl (1960–2011), deutscher Radrennfahrer